Esistono più comuni francesi con questo nome

Marsilly – Charente Marittima
Marsilly – Mosella